Gli NBA Playoffs 2002 si conclusero con la vittoria dei Los Angeles Lakers (campioni della Western Conference) che sconfissero i campioni della Eastern Conference, i New Jersey Nets.

Squadre qualificate

Eastern Conference

Western Conference

Tabellone

Legenda
 * Vincitore Division
 "Grassetto" Vincitore serie
 "Corsivo" Squadra con fattore campo

Eastern Conference

Primo turno

(1) New Jersey Nets - (8) Indiana Pacers
RISULTATO FINALE: 3-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

PRECEDENTI NEI PLAYOFF ABA

(2) Detroit Pistons - (7) Toronto Raptors
RISULTATO FINALE: 3-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(3) Boston Celtics - (6) Philadelphia 76ers
RISULTATO FINALE: 3-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Charlotte Hornets - (5) Orlando Magic
RISULTATO FINALE: 3-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Semifinali

(1) New Jersey Nets - (4) Charlotte Hornets
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(2) Detroit Pistons - (3) Boston Celtics
RISULTATO FINALE: 1-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) New Jersey Nets - (3) Boston Celtics
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Western Conference

Primo turno

(1) Sacramento Kings - (8) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 3-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) San Antonio Spurs - (7) Seattle SuperSonics
RISULTATO FINALE: 3-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) Los Angeles Lakers - (6) Portland Trail Blazers
RISULTATO FINALE: 3-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Dallas Mavericks - (5) Minnesota Timberwolves
RISULTATO FINALE: 3-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Semifinali

(1) Sacramento Kings - (4) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(2) San Antonio Spurs - (3) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 1-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) Sacramento Kings - (3) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 3-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

NBA Finals 2002

Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 

RISULTATO FINALE

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Roster

Risultati

Hall of famer

MVP delle Finali
 #34 Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers.

Squadra vincitrice

Statistiche
Aggiornate al 26 settembre 2021.)

Note

Voci correlate
National Basketball Association 2001-2002
Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2002
Playoffs NBA